Stockholm Arlanda kan syfta på

Stockholm Arlanda Airport – en flygplats i Stockholms län
Stockholm-Arlanda (TV-program) – en svensk realityserie som sändes i TV 3